Тридцать пятое правительство Израиля () — коалиционное правительство Израиля, сформированное Биньямином Нетаньяху по итогам парламентских выборов 2 марта 2020 года, также известное как правительство Ганц — Нетаньяху. Правительство сформировано коалицией, состоящей из партий Ликуд, Кахоль-Лаван, Авода, , , Еврейский дом, ШАС и Яхадут ха-Тора, подкреплённой абсолютным большинством мандатов Кнессета 23-го созыва: 67 из 120. Правительство одобрено Кнессетом 17 мая. 73 депутата из 120 проголосовали за, 46 — против. В тот же день правительство приведено к присяге.

Таким образом, впервые с начала политического кризиса в Израиле (2019-2022) появился действующий глава кабинета Биньямин Нетаньяху — и теневой центр власти, «альтернативный» премьер-министр в ранге министра обороны Бени Ганц. Предполагалось, что 18 месяцев премьер-министром будет Нетаньяху, в оставшиеся 18 месяцев, после 17 ноября 2021 года — Ганц. Однако, правительство столкнулось с отсутствием договорённости по бюджету на 2020 год, в результате чего Кнессет был автоматически распущен 23 декабря 2020 года, а новые парламентские выборы были назначены на 23 марта 2021 года.

Состав 
В правительстве 36 министров и 16 заместителей, 14 портфелей получила Ликуд:
 Премьер-министр — Биньямин Нетаньяху (Ликуд)
 Сменный премьер-министр, министр обороны до 21 ноября 2021 года (предполагалось) — Биньямин Ганц (Кахоль-Лаван)
 Министр финансов — Исраэль Кац (Ликуд)
 Министр здравоохранения — Юлий Эдельштейн (Ликуд)
 Министр образования — Йоав Галант (Ликуд)
 Министр внутренней безопасности — Амир Охана (Ликуд)
 Министр транспорта и безопасности дорожного движения
 Министр высшего образования, министр по делам водных ресурсов — Зеэв Элькин (Ликуд)
 Министр по охране окружающей среды — Гила Гамлиэль (Ликуд)
 Министр энергетики — Юваль Штайниц (Ликуд)
 Министр регионального сотрудничества — Офир Акунис (Ликуд)
 Министр разведки — Эли Коэн (Ликуд)
 Министр по делам информационных технологий — Давид Амсалем (Ликуд)
 Министр по делам поселений – Ципи Хотовели (Ликуд)
 Министр без портфеля — Цахи Ханегби (Ликуд)
 Министр иностранных дел — Габи Ашкенази (Кахоль-Лаван)
 Министр юстиции — Ави Нисенкорн (Кахоль-Лаван)
 Министр экономики — Амир Перец (Авода)
 Министр труда и социального обеспечения —  (Авода)
 Министр связи —  ()
 Министр культуры и спорта — Хили Троппер (Кахоль-Лаван)
 Министр стратегического планирования —  (Кахоль-Лаван)
 Министр по делам социального равенства и меньшинств — Мерав Коэн (Кахоль-Лаван)
 Министр туризма —  (Кахоль-Лаван)
 Министр науки, технологии и космоса —  (Кахоль-Лаван)
 Министр по делам диаспоры — Омер Янкелевич (Кахоль-Лаван)
 Министр алии и интеграции — Пнина Тамано-Шата (Кахоль-Лаван)
 Министр сельского хозяйства —  (Кахоль-Лаван)
 Министр, отвечающий за гражданские проекты, в Министерстве обороны Израиля —  (Кахоль-Лаван)
 Министерство по делам развития и укрепления общин – Орли Леви-Абукасис ()
 Министр внутренних дел — Арье Дери (ШАС)
 Министр по делам религий —  (ШАС)
 Министр строительства и жилищной политики — Яаков Лицман (Яхадут ха-Тора)
 Министр по делам Иерусалима и по нацпроектам — Рафи Перец (Еврейский дом)

Примечания

Ссылки 
 

35
2020 год в Израиле
Правительства, появившиеся в 2020 году
Появились в XXI веке в Израиле